Selon le contexte, Harpoon désigne :
un harpon, qui se traduit par Harpoon en anglais
 AGM-84 Harpoon, un missile anti-navire américain ;
 Harpoon, une série de jeux vidéo de simulation de guerre navale et aérienne ;
 Harpoon Classic, le  de la série, sorti en 1989 ;
 Harpoon Brewery, une brasserie américaine.
 Harpoon, un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics

Voir aussi